Alberto Pirelli (1882-1971) – membro della famiglia Pirelli e padre di Leopoldo Pirelli
 Alberto Pirelli (1954) – imprenditore, figlio di Leopoldo Pirelli